Леликово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Леликово — деревня в Кобринском районе Брестской области.

Россия 
 Леликово — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Леликово — деревня в Пудожском районе Карелии.